Ein Glas Wasser steht für:

 Ein Glas Wasser (1923), deutscher Stummfilm von Ludwig Berger
 Ein Glas Wasser (1958), BRD Fernsehfilm von Hans Lietzau
 Ein Glas Wasser (1962), DDR Fernsehfilm von Helmut Schiemann
 Ein Glas Wasser (1977), BRD Fernsehfilm von Wolfgang Glück

Siehe auch:
 Das Glas Wasser, Lustspiel von Eugène Scribe (1840)
 Das Glas Wasser (1960), Spielfilm von Helmut Käutner